Odonticium är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Odonticium i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Phanerochaetaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Odonticium